Eclipse ( für Verfinsterung, Verdunkelung; aus ) steht für Begriffe aus folgenden Bereichen:

Musik:
 The Dark Side of the Moon, Album von Pink Floyd (Arbeitstitel des Albums und ein Musikstück darauf)
 Eclipse (Yngwie Malmsteen-Album), Album des Gitarristen Yngwie Malmsteen
 Eclipse (Amorphis-Album), Album der finnischen Band Amorphis
 Eclipse (Journey-Album), Album der US-amerikanischen Band Journey
 Eclipse (Jazz-Titel), eine Komposition von Charles Mingus aus dem Jahr 1947
 Eclipse (Kirlian-Camera-Lied), Musikstück von Kirlian Camera
 ESP Eclipse, Gitarrenmodell des Herstellers ESP
 Eventide Eclipse, Harmonizer des Herstellers Eventide
 Total Eclipse of the Sun, Musikstück von Einstürzende Neubauten
 Total Eclipse of the Heart, Musikstück von Bonnie Tyler
 ECL1P53, Album der Rockband Journey
 Eclipse (Band), eine schwedische Rockband

Computertechnik/EDV:
 Eclipse (IDE), Software-Plattform und integrierte Entwicklungsumgebung
 Eclipse (Luft- und Raumfahrtsoftware), Software für die Vorbereitung, Bearbeitung und Durchführung von Weltraumprojekten
 Eclipse (Bildbearbeitung), bis 2001 entwickelte Software zur Bildbearbeitung
 Eclipse Foundation ist eine gemeinnützige Gesellschaft zur Verwaltung der Eclipse Software-Plattform
 ECLiPSe Prolog, Implementierung der Programmiersprache Prolog und gleichzeitiges Constraintlösungssystem
 Data General Eclipse, Serie von Computersystemen der Firma Data General

Fahrzeughersteller und -marken:
 Eclipse Automobile Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1900–1903)
 Eclipse Machine Company (Ohio), ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1903–1904)
 Eclipse Machine Division, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1904)
 Krueger Manufacturing Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller mit dem Markennamen Eclipse (1905–1906)
 Eclipse Machine Company (Michigan), ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1907)
 Eclipse Motor Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1916)
 Eclipse (Automobilhersteller), ehemaliger belgischer Automobilhersteller
 Eclipse Engineering & Motor Company, ehemaliger britischer Automobilhersteller
 Eclipse Sportscars, britischer Automobilhersteller
 XL-All Motorcycle, ehemaliger britischer Automobilhersteller mit dem Markennamen Eclipse

Technik:
 Eclipse 500, Eclipse 400 zivile Flugzeugtypen
 Mitsubishi Eclipse, Sportwagen von Mitsubishi
 Mitsubishi Eclipse Cross, SUV von Mitsubishi
 Peugeot 401 Eclipse und 402 Eclipse, Cabrioversionen des Peugeot 401 und 402
 HMS Eclipse (H08), britischer Zerstörer der E-Klasse im Zweiten Weltkrieg
 Eclipse (Fujitsu), Autoradio/-navigationssystem-Marke von Fujitsu Ten
 Eclipse (Schiff, 2010), Motoryacht im Besitz von Roman Abramovich
 Eclipse-System, von Leonard H. Wheeler erfundenes Regelsystem für Windturbinen

Weiteres:
 Eclipse (Pferd), britisches Rennpferd im 18. Jahrhundert
 Eclipse (Kaugummi), Kaugummimarke von Wrigley
 Eclipse Comics (1978–1994), amerikanischer Comicverlag
 Eclipse (Brettspiel), ein Globalstrategiespiel, in dem jeder Spieler eine Zivilisation im Weltraum spielt
 Eclipse (Film), Filmdrama von Herbert Brödl aus dem Jahr 2002
 englischer Originaltitel des Buches Bis(s) zum Abendrot
 der darauf basierende Film Eclipse – Biss zum Abendrot
 Operation Eclipse, im Zweiten Weltkrieg der Plan des Supreme Headquarters Allied Expeditionary Force (SHAEF) für die Besetzung Deutschlands
 Eclipse Glacier, Gletscher auf Südgeorgien im Südatlantik
 Eclipse Lake, See in Australien

im NRHP gelistete Objekte:
 Eclipse Furnace (40SW213), in McKinnon, Tennessee, ID-Nr. 88000260
 Eclipse School, in Troy, Kansas, ID-Nr. 88000200
 Eclipse Woolen Mill, in Louisville, Kentucky, ID-Nr. 78001352

Siehe auch:

 Eklipse
 L’Éclipse